Гравитационное поле Земли — поле силы тяжести, обусловленное тяготением Земли и центробежной силой, вызванной её суточным вращением. Характеризуется пространственным распределением силы тяжести и гравитационного потенциала.

Для решения практических задач потенциал земного притяжения (без учёта центробежной силы и влияния других небесных тел) выражается в виде ряда

  где
  — полярные координаты,  — гравитационная постоянная,  — масса Земли,  = 398 603⋅109 м3·с−2,  — большая полуось Земли.

Ускорение свободного падения 

В неинерциальных системах отсчёта ускорение свободного падения численно равно силе тяжести, воздействующей на объект единичной массы.

Ускорение свободного падения на поверхности Земли  (обычно произносится как «Же») варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на полюсах. Стандартное («нормальное») значение, принятое при построении систем единиц, составляет .   было определено как «среднее» в каком-то смысле на всей Земле, оно примерно равно ускорению свободного падения на широте 45,5° на уровне моря. В приблизительных расчётах его обычно принимают равным 9,81; 9,8 или 10 м/с².

В СМИ и научно-популярной литературе g нередко используется как внесистемная единица силы тяжести, применяемая, например, для оценки величины перегрузок при тренировках лётчиков и космонавтов, а также силы тяготения на других небесных телах (см. раздел Сравнение силы тяготения на Земле с другими небесными телами).

Получение значения g из закона всемирного тяготения 
Согласно закону всемирного тяготения, сила земной гравитации, действующая на тело, определяется формулой
 ,
где r — расстояние между центром Земли и телом (см. ниже), m1 — масса Земли и m2 — масса тела.

Кроме того, согласно второму закону Ньютона, F = ma, где m — масса и a — ускорение,
 

Из сопоставления двух формул видно, что
 

Таким образом, чтобы найти получить значение ускорения силы тяжести g на уровне моря, необходимо в формулу подставить значения гравитационной постоянной G, массы Земли (в килограммах) m1 и радиуса Земли (в метрах) r :
 

Следует отметить, что эта формула правомерна для сферического тела при допущении, что вся его масса сосредоточена в его центре. Это позволяет нам использовать величину радиуса Земли для r.

Существуют значительные неопределенности значений r и m1, а также значения гравитационной постоянной G, которую трудно точно измерить.

Если G,g и r известны, то решение обратной задачи позволит получить величину массы Земли.

Гравитационные аномалии 

Гравитационные аномалии применительно к геофизике — отклонения величины гравитационного поля от расчётной, вычисленной на основе той или иной математической модели. Гравитационный потенциал земной поверхности, или геоида, обычно описывается на основании математических теорий с использованием гармонических  Эти отклонения могут быть вызваны различными факторами, в том числе:
 Земля не является однородной, её плотность различна на разных участках;
 Земля не является идеальной сферой, и в формуле используется среднее значение величины её радиуса;
 Расчётное значение g учитывает только силу тяжести и не учитывает центробежную силу, возникающую за счёт вращения Земли;
 При подъёме тела над поверхностью Земли значение g уменьшается («высотная поправка» (см. ниже), аномалия Бугера);
 На Землю воздействуют гравитационные поля других космических тел, в частности, приливные силы Солнца и Луны.

Высотная поправка 
Первая поправка для стандартных математических моделей, так называемая , позволяет учесть изменение величины g в зависимости от высоты над уровнем моря. Используем значения массы и радиуса Земли:
 
 

Поправочный коэффициент (Δg) может быть получены из соотношения между ускорением силы тяжести g и гравитационной постоянной G:
 , где:
 .

На высоте h над поверхностью Земли gh рассчитывается по формуле:
 

Так, высотная поправка для высоты h может быть выражена:
 .

Это выражение может быть легко использовано для программирования или включения в таблицу. Упрощая и пренебрегая малыми величинами (h<<rEarth), получаем хорошее приближение:
 .

Используя приведённые выше численные значения выше, и высоту h в метрах, получим:
 

Учитывая широту местности и высотную поправку, получаем:
 ,
где  — ускорение свободного падения на широте  и высоте h. Это выражение можно также представить в следующем виде:
 .

Сравнение силы тяготения на Земле с другими небесными телами 
В таблице приведены значения величин ускорения свободного падения на поверхности Земли, Солнца, Луны, планет Солнечной системы, ряда спутников и астероидов. Для планет — гигантов под «поверхностью» понимается видимая поверхность, а для Солнца — верхняя граница фотосферы. Данные в таблице не учитывают эффекта центробежной силы от вращения планет и фактически означают значения искомых величин вблизи полюсов планет. Справочно указано время падения объекта на данное небесное тело со 100-метровой высоты и максимальная скорость, достигаемая при этом (сопротивление воздуха не учтено).

См. также 

 Аномалия Бугера
 Гравиметрия (геодезия)
 Гравитационная аномалия
 Гравитация
 Закон всемирного тяготения
 Ускорение свободного падения
 GOCE
 GRACE

Примечания

Ссылки 
 Altitude gravity calculator
 GRACE — Gravity Recovery and Climate Experiment
  GGMplus high resolution data (2013)

Литература 
 

Земля (астрономический объект)
Гравиметрия
Поле Земли
Поле (физика)